Африка Эко Рейс (Africa Eco Race) — ежегодный ралли-марафон, проходивший на северо-западе Африки в 2009—2020 годах. Предпосылки для создания гонки появились в 2008 году, когда ралли «Дакар» было отменено за день до старта. На следующий год «Дакар» был возобновлен, но уже в Южной Америке. В ответ на это был создан новый марафон, проходящий по некоторым спецучасткам классического маршрута африканского «Дакара» — «Африка Эко Рейс», впервые состоявшийся в 2009 году. Главными идеологами организации гонки стали французские звёзды автоспорта Жан-Луи Шлессер,  и .

Список победителей 

</center>

См. также 
 Ралли «Дакар»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Ралли-рейды